Хавьер Паскуаль (, род.  Оспиталет, Испания) — испанский баскетбольный тренер.

Карьера 
Паскуаль работал в испанской «Барселоне» и греческом «Панатинаикосе». С «Барселоной» в 2010 году он стал самым молодым тренером-чемпионом в истории Евролиги, также он четыре раза выиграл чемпионат Испании (2009, 2011, 2012, 2014). Руководя «Панатинаикосом», Паскуаль дважды выиграл чемпионат Греции (2017, 2018).

В феврале 2020 года Паскуаль возглавил «Зенит».

В сезоне 2020/2021 «Зенит» под руководством Паскуаля впервые в истории вышел в плей-офф Евролиги.

В Единой лиге ВТБ «Зенит» занял 1 место в регулярном сезоне, одержав 20 побед в 24 матчах. «Зенит» также стал лучшей командой по игре в защите: в среднем подопечные Паскуаля пропускали 71,6 очка за встречу. По итогам сезона Паскуаль был признан «Тренером года» Единой лиги ВТБ.

В апреле 2021 года Паскуаль подписал с «Зенитом» новый 3-летний контракт.

В сезоне 2022/2023 Паскуаль стал победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ и признан «Лучшим тренером» турнира.

Достижения 
  Чемпион Евролиги: 2009/2010
  Чемпион Единой лиги ВТБ: 2021/2022
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ: 2020/2021
  Обладатель Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2022
  Серебряный призёр Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2021
  Чемпион Испании (4): 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014
  Чемпион Греции (2): 2016/2017, 2017/2018
  Чемпион России: 2021/2022
  Бронзовый призёр чемпионата России: 2020/2021
  Обладатель Кубка Испании (3): 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013
  Обладатель Кубка Греции: 2016/2017
  Серебряный призёр Кубка России: 2022/2023
  Обладатель Суперкубка Испании (4): 2009, 2010, 2011, 2015

Примечания 

Баскетбольные тренеры Испании
Тренеры БК «Барселона Б»
Тренеры БК «Барселона»
Тренеры БК «Панатинаикос»
Тренеры БК «Зенит» Санкт-Петербург